Sharpey ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Albert Sharpey-Schafer (eigentlich Edward Albert Schäfer; 1850–1935), englischer Physiologe
 William Sharpey (1802–1880), britischer Anatom und Physiologe

Siehe auch:
 Sharpie